Тере-Хольский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр — село Кунгуртуг.

География 
Кожуун расположен в верховьях Балыктыг-Хема, у подножия нагорья Сангилен. Связан с Кызылом только авиасообщением. В летнее время в Кунгуртуг можно доехать на автомобиле.

Население

Муниципально-территориальное устройство 
В Тере-Хольском кожууне 4 сумона (сельских поселений) и 4 населённых пункта в их составе:

Достопримечательности 
Главная достопримечательность кожууна — озеро Тере-Холь. На острове посреди озера находятся руины средневековой крепости Пор-Бажын периода Уйгурского каганата. Это крупнейший памятник средневековой архитектуры Тывы, наряду с крепостью в селе Усть-Элегест Кызыльского кожууна.

Примечания 

Тере-Хольский кожуун